Новозахаркинское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Новозахаркинское сельское поселение — в Духовницком районе Саратовской области.
 Новозахаркинское сельское поселение — в Петровском районе Саратовской области.